

Льюїстон — місто, штат Айдахо
 Льюїстон — місто, штат Мен
 Льюїстон — місто, штат Міннесота
 Льюїстон — місто, штат Нью-Йорк
 Льюїстон — місто, штат Юта
 Льюїстон — місто, штат Вісконсин
 Льюїстон — селище, штат Небраска
 Льюїстон — селище, штат Нью-Йорк
 Льюїстон — селище, штат Нью-Йорк
 Льюїстон — переписна місцевість, штат Каліфорнія
 Льюїстон — переписна місцевість, штат Мічиган